УДО, Удо — аббревиатура; имя, фамилия.

аббревиатура
 Условно-досрочное освобождение
 Учреждение дополнительного образования
 U.D.O.

правители
 Удо I Старший, граф в Нижнем Лангау в 821—826.
 Удо (ок. 805/830 — после 879) — граф в Лангау, маркиз Нормандской Нейстрийской марки 861—865. Внук Удо Старшего.
 Прибыгнев (Удо) (ум. 1028) — князь бодричей.
 Удо I (граф Веттерау) (895/900—949) — граф Веттерау с 910

фамилия
 Удо, Деле (1957—1981) — нигерийский легкоатлет, спринтер.
 Удо, Жак (1913—1953) — французский фармацевт, врач.
 Удо, Икувем (род. 1999) — нигерийский футболист.
 Удо, Луис (род. 1974) — нигерийский футболист.
 Удо, Ндифреке (род. 1998) — нигерийский футболист.
 Удо, Соломон (род. 1995) — нигерийский и армянский футболист.